Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1971 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Evonne Goolagong und Margaret Court, das Goolagong in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1971